Lugares
 Pedrouços - um bairro de Lisboa
 Pedrouços - uma freguesia da Maia

Estações ferroviárias
 Estação Ferroviária de Pedrouços - em Lisboa
 Apeadeiro de Pedrouços - em Lisboa
 Apeadeiro de Pedrouços da Maia - na Maia

Agremiações desportivas
 Clube Sportivo de Pedrouços — um clube desportivo de Lisboa
 Pedrouços Atlético Clube — clube de futebol da Maia

Desambiguações de topônimos